Мут — многозначный термин:

 Мут — древнеегипетская богиня плодородия.
 Мут — общесемитский бог смерти.
 Мут (остров) (Mut) — остров в Сьерра-Леоне, в группе островов Тертл.
 Мут — город и район в Турции.
 Мут — большой древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.
 Мут-Парый-Кикя — река в России.
 Мут-Ашкур — ассирийский правитель.
 moot — создатель имиджборда 4chan.